Олег Владимирович Храмов (род. 1955) — сотрудник советских и российских органов государственной безопасности, генерал-полковник.

Биография 
Олег Владимирович Храмов родился 9 декабря 1955 года в городе Грозном.

В 1973 году Храмов поступил на службу в органы Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. В 1978 году окончил Высшую школу КГБ СССР. Служил на оперативных и руководящих должностях в системе КГБ СССР.

После распада Советского Союза продолжил службу в системе Министерства безопасности — Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В 2003—2006 годах занимал ряд ответственных должностей в Управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области. В 2006 году возглавил Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Нижегородской области.

В 2009 году Храмов был переведён в центральный аппарат Федеральной службы безопасности, где в течение восьми лет был первым заместителем руководителя службы.

В январе 2017 года вышел в отставку в звании генерал-полковника. 17 января 2017 года назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.

Заслуженный сотрудник органов безопасности Российской Федерации. Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, «За военные заслуги», Почета и Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, рядом других медалей, а также Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Ссылки 
 Храмов Олег Владимирович. // Совет Безопасности Российской Федерации.
 Нижегородская область укрепляет чекистскую вертикаль. // Коммерсантъ, 16.05.2009.
 Олег Храмов: Россия предлагает правила честного поведения в киберсфере. // РИА Новости, 28.06.2021.
 Заместитель секретаря СБ РФ: государство должно иметь суверенное право управлять своим информационным пространством. // Интерфакс, 26.02.2019.

Выпускники Высшей школы КГБ СССР
Сотрудники КГБ СССР
Руководители региональных управлений ФСБ России
Члены Совета безопасности России